Валентин Христов (1994) — азербайджанський важкоатлет болгарського походження.
 Валентин Христов (1956) — колишній болгарський важкоатлет.

Див. також 
 Христов

Сторінки зі списками однофамільців-тезок